Alina kan avse:
 Alina – kvinnonamn
 Alina (Datorbutik) – företag som säljer datorer och tillbehör